C-Scam est un film américain réalisé par Larry Gelbart et sorti en 2000.

Synopsis

Fiche technique 
 Titre original : C-Scam
 Réalisation : Larry Gelbart
 Scénario : Larry Gelbart
 Photographie : Neal Fredericks
 Montage :
 Musique : 
 Animation :
 Producteur : Peter Shore
 Coproducteur : Mary Church
 Producteur délégué : Bob Cooper et Jeff Wachtel
 Sociétés de production : 
 Sociétés de distribution : 
 Pays d'origine : 
 Langue originale : anglais
 Format : couleur
 Genre : 
 Durée : 
 Dates de sortie :
 États-Unis : 2000

Distribution 
 Hank Azaria
 John Lithgow
 Peter Riegert
 Tracey Ullman

Notes et références

Liens externes 
 

Film américain sorti en 2000